Il singolare del torneo di tennis Camparini Gioielli Cup 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Olivier Mutis che ha battuto in finale Philipp Kohlschreiber 6-2, 0-6, 6-3.

Teste di serie 

 Olivier Mutis (Campione)
 Álex Calatrava (primo turno)
 Nicolás Almagro (semifinali)
 Tomas Behrend (primo turno)

 Daniel Elsner (primo turno)
 Julien Jeanpierre (primo turno)
 Guillermo García López (quarti di finale)
 Alessio Di Mauro (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Camparini Gioielli Cup 2004